Kepler-Teleskop steht für:
 ein Fernrohr, das einer von Johannes Kepler 1611 beschriebenen Bauweise folgt, siehe Kepler-Fernrohr
 ein Weltraumteleskop der NASA, das im März 2009 gestartet wurde, um nach extrasolaren Planeten zu suchen, siehe Kepler (Weltraumteleskop)